

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан (плебей); консулы: Веспасиан (во 2-й раз) и Тит (плебей); консулы-суффекты: Гай Лициний Муциан (во 2-й раз), Квинт Петиллий Цериал, Квинт Юлий Кордин Рутилий Галлик, Луций Анний Басс и Гай Леканий Басс Цецина Пет (все — плебеи).
 Собрание представителей галлов в Дурокорторе. Большинство участников высказываются за мир с Римом. Посланный в Галлию Петилий Цереалис разбивает Цивилиса, Классика и Тутора. Восставшие прощены.
 Октябрь — ноябрь — Веспасиан возвратился в Италию. Он приступает к восстановлению Рима. Домициан женился на Домиции Лепиде.
 Римляне под командованием Тита разрушили Второй иудейский Храм в Иерусалиме.
 Сын Веспасиана Тит после длительной и упорной осады захватил Иерусалим. Город разрушен. Из Иудеи Тит отправился в Берит, объехал все сирийские города, где устраивал великолепные зрелища. Тысячи иудеев на аренах были растерзаны дикими зверьми. Затем он отправился в Александрию, откуда отплыл в Италию. Около 1000 иудеев во главе с Элеазаром бен Эйром укрылись в крепости Массада (к юго-востоку от Иерусалима).
 70-71 — Наместник Иудеи Секст Цереалий Вителлиан.
 Около 70 — Основание римского поселения Дурновария (Южн. Британия). Начало завоевания римлянами Уэльса.

Родились 
 Луций Анней Флор

Скончались 
 Вителлий Германик — младший сын императора Вителлия. Убит;
 Гай Диллий Вокула — римский военачальник, командир XXII легиона, убит римскими солдатами;
 Колумелла — один из древнейших древнеримских авторов, осветивших в своих произведениях тему сельского хозяйства;
 Император Суйнин — император Японии (29 до н. э. — 70);
 Пинхас бен Самуил — последний первосвященник Израиля (67—70);
 Симон Бар-Гиора — иудейский военачальник, участвовавший в войне Иудеи с Римом в 66—70 гг., казнён римлянами;
  — наси (50—70);
 Элеазар бен Шимон — один из лидеров еврейского восстания против римлян, убит.

Примечания

См. также